Adolph Schultze (Schwerin, 1853 - 1923) compositor alemany 
 Christoph Schultze (Sorau, Polònia, 1606 - Delitzsch, Saxònia, 1683), compositor alemany 
 Norbert Schultze (Brunsvic, Baixa Saxònia, 1911 - Bad Tôlz, Baviera, 2002), compositor alemany